A stiletto lehetséges jelentései:

 stiletto, rövid tőr
 stiletto sarok, vagy tűsarok
 X–3 Stiletto, sugárhajtású repülőgép
 Stiletto (film) - 2008-as akciófilm